Rosa može značiti:

 rosa, pojava u prirodi
 rosa (biljni rod), rod bilja iz porodice rosaceae (ružovki)

Imena
 Rosa Bonheur, francuska slikarica i kiparica
 Rosa Fuentes plivačica
 Rosa López pjevačica i plesačica
 Rosa Luxemburg, poljska i njemačka teoretičarka
 Rosa Mota atletičarka
 Rosa Mullodzhanova operna pjevačica
 Rosa Parks, afroamerička aktivistica
 Rosa Russo Iervolino talijanska političarka
 Rosa Scarlatti operna pjevačica

Prezimena
 Don Rosa
 Francesco Rosa talijanski slikar
 Hermann Rosa njemački kipar i arhitekt
 João Guimarães Rosa brazilski pisac
 Salvator Rosa talijanski slikar

Mjesta
 Rosa, Alabama
 Rosa, Njemačka